Ichthux é uma distribuição do  Linux baseado na distribuição Kubuntu.

O Ichthux diferencia-se do Kubuntu por ser lançado para a comunidade Linux Cristã, com diversos recursos para qualquer membro de sua igreja. A distribuição é constituída totalmente de software gratuito e livre, além de isenta de qualquer taxa. A Comunidade Ichthux ajuda-se mutuamente, não havendo distinção de novatos ou veteranos; a informação deve ser compartilhada para que se possa ajudar quem quer que seja, independentemente do nível de dificuldade, a partir de fóruns e sites da comunidade. A distribuição foi descontinuada pela comunidade.

Denominação 
O nome Ichthux é a tradução no grego antigo para peixe. Esta palavra foi considerada já pelos cristãos primitivos como um acróstico da expressão:

I é a primeira letra da palavra Jesus : Ιησους (Iesous)
CH são as duas primeiras palavras da palavra Cristo : Χριστός (Christou)
TH são as duas primeiras palavras da palavra Deus : Θεου (Theou)
U são as duas primeiras palavras da palavra Filho : Υιος (Uios)
S são as duas primeiras palavras da palavra Salvador : Σωτηρ (Sóter)
O X no final é uma terminação comum no mundo *nix, do qual o Linux se tornou uma parte importante.

Juntando tudo, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Foi um dos primeiros símbolos cristãos, juntamento com o crucifixo e continua a ser usado pelas denominações e igrejas cristãs.

Live CD/DVD 
Pra fazer a instalação é preciso fazer primeiro o download do Kubuntu e depois baixar o pacote do Ichthux, isso diminui a popularidade da distro.

Referências

Ligações externas 

Página do Ichthux no DistroWatch

Distribuições baseadas em Ubuntu Linux
Distribuições Linux da França